Крішень () — комуна в Румунії, у повіті Селаж.
 Крішень () — село в Румунії, у повіті Селаж. Адміністративний центр комуни Крішень.
 Крішень () — село в Румунії, у повіті Алба. Входить до складу комуни Вінцу-де-Жос.
 Крішень () — село в Румунії, у повіті Клуж. Входить до складу комуни Мочу.
 Крішень () — село в Румунії, у повіті Харгіта. Входить до складу комуни Атід.
 Крішень () — село в Румунії, у повіті Сату-Маре. Входить до складу комуни Крайдоролц.